Sennar (staat), staat van Soedan.
 Sennar (stad), hoofdstad van deze staat.
 Sennar (sultanaat), historisch sultanaat in hetzelfde gebied.
 Sennar (Kronieken van de Verrezen Wereld), een personage in de reeks De Kronieken van de Verrezen Wereld, van Licia Troisi.